Brakel kan syfta på följande:

Brakel (hönsras)
Brakel (släkt)

Geografi

Belgien 

 Brakel, kommun, Flandern, Östflandern,

Tyskland 

Brakel, Tyskland, stad,  

Robotskapade Belgienförgreningar